Osoby o nazwisku Fredro:
 Aleksander Fredro – komediopisarz, pamiętnikarz i poeta
 Aleksander Antoni Fredro – biskup przemyski i chełmski
 Andrzej Maksymilian Fredro – filozof i polityk
 Jacek Fredro – szlachcic
 Konstanty Fredro – duchowny
 Fredro Hrabia
Osoby o imieniu Fredro:
 Fredro Starr – raper